Пусть имеется структура инцидентности ,  состоящая из точек  , прямых  и флагов . Говорят, что точка  инцидентна прямой , если . Структура называется конечной частичной геометрией, если существуют целые числа , такие, что:

 Для любой пары различных точек  и  существует максимум одна прямая, инцидентная обеим точкам.
 Каждая прямая инцидентна  точкам.
 Каждая точка инцидентна  прямым.
 Если точка  и прямая  не инцидентны, существует в точности  пар , таких, что  инцидентна  , а  инцидентна .

Частичная геометрия с этими параметрами обозначается .

Свойства
 Число точек задаётся формулой , а число прямых  — формулой  .
 Точечный граф структуры  является сильно регулярным графом: .
 Частичные геометрии двойственны — двойственной структурой для  является просто структура .

Частные случаи
 Обобщённые четырёхугольники — это в точности частичные геометрии  с .
 Системы Штейнера  — это в точности частичные геометрии  с .

Обобщения
  порядка   называется получастичной геометрией, если существуют целые числа , такие, что:

 Если точка  и прямая  не инцидентны, существует либо , либо в точности  пар , таких, что  инцидентна  и  инцидентна .
 Любая пара неколлинеарных точек имеет в точности  общих соседей.

Получастичная геометрия является частичной геометрией тогда и только тогда, когда .

Легко показать, что граф коллинеарности такой геометрии строго регулярен с параметрами 
.

Хороший пример такой геометрии получается, если взять аффинные точки  и только те прямые, которые пересекают плоскость на бесконечности в точке фиксированной подплоскости Бэра. Геометрия имеет параметры .

Примечания

Литература

 
 
 
 
 

Геометрия инцидентности